Jean Martinet ist der Name folgender Personen:

* Jean Martinet (Offizier) († 1672), französischer Offizier
 Jean Martinet (Mathematiker) (* 1937), französischer Mathematiker
 Jean Martinet (Eishockeyfunktionär), Eishockeyfunktionär 
 Jean-Jacques Martinet (1680–1760), französischer Ingenieur
 Jean-Pierre Martinet (1944–1993), französischer Schriftsteller